Lhotta bezeichnet

 die Gemeinde Lhota u Olešnice, Okres Blansko, Tschechien
 einen Familiennamen
 Roland Lhotta (* 1962), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Lhota
 Lhotky
 Lotta (Begriffsklärung)